Le tournoi de tennis de l'Oklahoma est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1972, classée en catégorie WT Pro Tour, se dispute à Oklahoma City du 16 au .

Rosie Casals remporte le simple dames. En finale, elle bat Valerie Ziegenfuss.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Billie Jean King.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours 
Une équipe est exemptée de premier tour.

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de l'Oklahoma
 Saison 1972 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1972
Oklahoma
Tennis aux États-Unis en 1972
Sport en février 1972